Тюкарёри , или просто  — блюда, пришедшие из Китая в Японию и изменившиеся за многие годы под вкусы японцев. Многие японцы ошибочно считают, что это настоящие китайские блюда, но в Китае нигде не готовят их таким же образом и из тех же ингредиентов, и китайцы не признают их за родные. В некоторых случаях из всего блюда «китайским» может быть только лапша, в остальном это полностью японские, в случае хияси-тюка, или даже европейские ингредиенты, например ветчина.

В странах СНГ под словом тюка (чукка, чука) ошибочно понимают водоросли, хотя на самом деле это может быть блюдо, не имеющее отношение к салату.

Примеры блюд 
 
 Мабодофу
 Гёдза
 Караагэ

Галерея 

Японская кухня